

Persone 
Sting – pseudonimo del cantante inglese Gordon Matthew Thomas Sumner;
Sting – pseudonimo del wrestler Steven James Borden.

Sport 
 Arizona Sting – squadra di lacrosse statunitense
 Charlotte Sting – squadra di pallacanestro statunitense
 Sarnia Sting – squadra di hockey su ghiaccio canadese

Altro 
 Sting (proiettile) o stinger – nome di un tipo di proiettile (nello specifico è una granata) di tipo non letale
 Sting Entertainment – produttore di videogiochi giapponese

Pagine correlate 
 Stinger (disambigua)